Биля́ли () — албанская фамилия, произошедшая от арабского имени Билял. Известные носители:
 Биляли, Амир (род. 1994) — албанский и северомакедонский футболист.
 Биляли, Эдона (род. 1989) —  албанский политический и государственный деятель.

См. также